Université Saint-Joseph peut se référer à plusieurs universités :

 Université Saint-Joseph de Philadelphie, aux États-Unis
 Université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban
 Collège Saint-Joseph, devenu plus tard l'Université Saint-Joseph, à Memramcook (Canada)

Voir aussi 
 Collège Saint-Joseph